

Страняни — село в общині Баня-Лука, Республіка Сербська.
 Страняни — село в общині Зениця, Зеницько-Добойський кантон.

Горні Страняни — село в общині Прієполе, Златіборський округ.
 Доні Страняни — село в общині Прієполе, Златіборський округ.

Страняни — село в Старолюбовняському окрузі Пряшівського краю.